Stieve ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Stieve (1845–1898), deutscher Historiker und Professor, Vater von Friedrich Stieve (1884–1966)
 Friedrich Stieve (1884–1966), Schriftsteller und Diplomat; deutscher Gesandter in Riga, Leiter der Kulturabteilung im Auswärtigen Amt in der Zeit des Nationalsozialismus
 Friedrich-Ernst Stieve (1915–2012), deutscher Radiologe
 Hedwig Stieve (1889–1979), deutsche Sozialarbeiterin
 Hennig Stieve (1930–2018), deutscher Zoologe
 Hermann Stieve (1886–1952), deutscher Hochschullehrer für Anatomie und Histologie

Siehe auch:
 Stiewe